Трамп-тауэр или Трамп-тауэрс может означать один из нескольких небоскрёбов, которыми владеет и управляет Дональд Трамп:
 Трамп-тауэрс — Атланта
 Трамп-тауэрс — Баку
 Трамп-тауэр Москва — неосуществлённый проект в Москве
 Трамп-тауэрс (Санни-Айлз)
 Трамп-тауэр
 Трамп-тауэр (Уайт-Плейнс)
 Трамп-тауэр — Филадельфия
 Trump Towers Istanbul

 Трамп-Шарлотт — строящиеся башни в городе Шарлотт
 Трамп-тауэр — Тампа

Варианты «Башня Трампа» 
 Международный отель и башня Трампа — Чикаго
 Международный отель и башня Трампа — Форт-Лодердейл
 Международный отель и башня Трампа — Новый Орлеан
 Международный отель и башня Трампа — Нью-Йорк
 Международный отель и башня Трампа — набережная Вайкики-Бич
 Международный отель и башня Трампа — Дубай
 Международный отель и башня Трампа — Торонто
 Трамп-Гранде (Санни-Айлз)
 Трамп-Голливуд
 Уолл-стрит, 40
 Трамп-Палас
 Трамп-Парк
 Трамп-Парк-авеню
 Трамп-Плейс
 Трамп-Сохо — Нью-Йорк
 Трамп-уорлд-тауэр
 Трамп-Парк — Стамфорд
 Trump Ocean Club
 Трамп-Уорлд

См. также 
 Трамп-Плаза (значения)
 Международная гостиница и башня Трампа